Сотрахеро () — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Кастилия-Леон, входит в провинцию Бургос в составе района Альфос-де-Бургос.

Население составляет 283 человека (на 2014 год). Занимает площадь 5,49 км².

История 
Поселение было основано в 884 году. В качестве муниципалитета упоминается уже в 1787 году в переписи Флоридабланки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Бургоса